Kokoszków – dzielnica Nowego Targu
 Kokoszków – potok, dopływ Dunajca
 Kokoszków – szczyt w Gorcach